Gizeh steht für:
 Gizeh, drittgrößte Stadt in Ägypten
 Gizeh Verpackungen, international tätige deutsche Unternehmensgruppe für Kunststoffverpackungen
 Gizeh Raucherbedarf, mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in Gummersbach (Nordrhein-Westfalen)

Siehe auch:
 Gize (Mineralwasser)
 Pyramiden von Gizeh
 Giza Peak, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis